Cruelty and the Beast е трети студиен албум на британската екстремна група Cradle of Filth, издаден на 5 май 1998 г. от Music for Nations. Това е концептуален албум, базиран на легендата за унгарската „кървава графиня“ Елизабет Батори. В албума е включен разказ от Ингрид Пит в ролята на Батори, от филма Графиня Дракула (1971). Преиздаден е в двойно специално издание от Koch Records през 2001 г. и The End Records през 2012 г.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Стюърт Анстис – китара
 Джиън Пайръс – китара
 Робин Ийгълстоун – бас
 Лес Смит – клавиши
 Николас Баркър – барабани
 Сара Дева – бек вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 1998 година